San Paulo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Paulo (delstat), 
 São Paulo, delstatshuvudstad, 

Robotskapade Brasilienförgreningar